Mensen:
 Jean Reno, Franse acteur 
 Janet Reno, voormalig minister van Justitie, Verenigde Staten
 Reno, pseudoniem van Rick Cornell, een Amerikaans professioneel worstelaar

Entertainment:
 Reno 911!, televisieserie
 Reno (1923), film van Rupert Hughes
 Reno (1930), film van George J. Crone
 Reno (1939), film van John Farrow
 Reno Divorce, Amerikaanse band

Geografie:
 Reno (Nevada), plaats in de Verenigde Staten
 Reno (Texas), plaats in de Verenigde Staten
 Reno County, in Kansas in de Verenigde Staten
 Reno (rivier), rivier in Italië

Ook:
 Reno (drug), verdovend middel
 Reno FC, voetbalclub in Jamaica